Fredericks ist der Familienname folgender Personen:

 Aletta Fredericks, namibische Politikerin und Regionalgouverneurin
 Carole Fredericks (1952–2001), US-amerikanische Sängerin
 Clayton Fredericks (* 1967), australischer Vielseitigkeitsreiter
 Cornel Fredericks (* 1990), südafrikanischer Hürdenläufer
 Cornelius Fredericks (1864–1907), Führer der Bethanien-Nama
 Dynamo Fredericks (* 1992), namibischer Fußballspieler
 Ellsworth Fredericks (1904–1993), US-amerikanischer Kameramann
 Eusebio Fredericks (* 1989), namibischer Fußballspieler
 Frank Fredericks (* 1967), namibischer Leichtathlet
 John D. Fredericks (1869–1945), US-amerikanischer Politiker
 Lucinda Fredericks (* 1967), englische Vielseitigkeitsreiterin
 Neal Fredericks (1969–2004), US-amerikanischer Kameramann und Produzent
 Ryan Fredericks (* 1992), englischer Fußballspieler
 Stanton Fredericks (* 1977), südafrikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Frederick
 Fredrickson
 Frederiks